Budynek Oddziału PKO BP w Toruniu – dawny budynek Północnoniemieckiego Banku Kredytowego, obecnie siedziba Oddziału PKO BP w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Szerokiej 14, u wylotu ul. Mostowej.

Historia 

Budynek powstał w 1909 roku i pierwotnie był siedzibą Północnoniemieckiego Banku Kredytowego. Powstał on na miejscu gotyckiej kamienicy patrycjuszowskiej, z której zachowano fragment renesansowego kamiennego fryzu portalowego z końca XVI wieku.

W okresie międzywojennym ulokowano tu filię Związku Spółek Zarobkowych.

W 1993 roku budynek wpisano do rejestru zabytków.

Obecnie jest on siedzibą Oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski.

Architektura 
Budynek został zbudowany w stylu neoklasycystycznym. Jego charakterystycznym elementem jest nisza z dwiema żłobkowanymi kolumnami, na których stoją alegoryczne figury kobiet.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Gospodarka Torunia

Przypisy 

Architektura klasycystyczna w Toruniu
Toruń
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Zabytkowe kamienice w Toruniu